Oprescu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

George Oprescu (1881-1969), critic și istoric de artă
Sorin Oprescu (1951-), primar al Bucureștilor (2008-)

Vezi și 
 Oprea (nume de familie)
 Opriș (nume de familie)

Nume de familie românești